Численность населения около 50 млн человек (оценка ООН на 2013).
Издревле территория Танзании была заселена койсанскими племенами. В начале н. э. вторглись племена банту из Центральной Африки и заселили высокогорные плато Восточной Африки. Поэтому большинство населения Танзании живет в зоне высотной поясности. Наиболее высока плотность населения в северо-западных регионах страны, наименьшая плотность населения на юго-восточном прибрежье, вдали от Великих озёр. На восточном побережье Африки веками процветала арабская работорговля, в которой приняли участие также мусульмане из Ирана и Индии. В результате смешения работорговцев с прибрежными племенами возник мусульманский народ суахили (береговые люди), который приобретает все большее влияние на близкородственные народы Танзании и соседних стран.

В стране только город Дар-эс-Салам имеет численность населения более 1 млн человек. Уровень урбанизации низкий - по переписи населения 2002 года только 23 % населения проживало в городах, а на Занзибаре 40 %.. Число городов за 2002 - 2010 годы резко увеличилось: с 52 до 200.

Годовой прирост — 2 %.

Фертильность — 4,5 рождений на женщину.

Младенческая смертность — 69 на 1000 рождённых.

Средняя продолжительность жизни — 50 лет у мужчин, 53 года у женщин.

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 6,2 % (оценка на 2007 год).

Этно-расовый состав — в материковой части — 99 % негры, в основном народы банту (хехе, шамбала, сукума, куриа, ха и т.д.); 1 % — потомки выходцев из Британской Индии, белые, арабы; 0,067 % — альбиносы (самый большой показатель в мире). На Занзибаре — в основном арабы, негры и метисы арабо-негритянского происхождения.

Языки — официальные суахили и английский, на Занзибаре распространён арабский, в материковой части — множество местных языков группы банту.

Религии — христиане (55 % — 60 %), мусульмане (30 % — 32 %), местные верования (12 %); на Занзибаре — ок. 97 % мусульмане. Крупнейшими христианскими конфессиями являются католики (12,4 млн), лютеране (5,8 млн), пятидесятники (2,35 млн) и англикане (2 млн).

Население Танзании 

Фертильность - 4,83 (2016)

5 крупнейших городов (2010) 

 Дар-эс-Салам — 3 212 000
 Мванза — 581 000
 Занзибар — 495 000
 Аруша — 448 000
 Мбея — 318 000

Примечания

Ссылки 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
 https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info/